Hornungshof ist ein geographischer Name:

 Hornungshof (Aspach), Weiler im Gemeindeteil Kleinaspach von Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hornungshof (Schrozberg), Weiler im Stadtteil Riedbach, Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Hornungshof (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in der Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg